Садовое () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Садового сельского округа. Код КАТО — 115671100.

География 
Село расположено на центре района, в 40 км на север от центра района села Зеренда. Близ села имеется Чалгалинское водохранилище.

Улицы 

 ул. Бирлик,
 ул. Достар,
 ул. Егемен,
 ул. Жана коныс,
 ул. Желтоксан,
 ул. Мектеп,
 ул. Тауелсиздик.

Ближайшие населённые пункты 

 село Красный Яр в 5 км на севере,
 город Кокшетау в 7 км на востоке,
 село Еликти в 8 км на юго-западе,
 село Заречное в 8 км на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 468 человек (из них русских 53%).

В 1999 году население села составляло 477 человек (229 мужчин и 248 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 547 человек (276 мужчин и 271 женщина).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района